Wilhelm Caspari ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Caspari (Pädagoge) (1855–1943), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker 
 Wilhelm Caspari (Onkologe) (1872–1944), deutscher Onkologe
 Wilhelm Caspari (Jurist) (1874–1936), deutscher Jurist und Politiker (DVP)
 Wilhelm Caspari (Theologe) (1876–1947), deutscher Theologe und Historiker